żwacz – jeden z przedżołądków u przeżuwaczy
 żwacz – mięsień żuchwy
 żwacz – odcinek jelita tylnego u owadów